Seyferth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Seyferth (* 1945), deutscher Schauspieler
 Dietmar Seyferth (1929–2020), US-amerikanischer Chemiker
 Karl Friedrich Seyferth (1809–1865), deutscher Jurist
 Katharina Seyferth (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Wilfried Seyferth (1908–1954), deutscher Schauspieler

Siehe auch: 
 Seyferth-Gilbert-Kettenverlängerung
 Seifert 
 Seiffert 
 Seyfarth
 Seyfert 
 Seyffert